Steve West (darter), een Engels darter
 Steve West (drummer, 1964), een Amerikaans drummer van de hardrockband Danger Danger
 Steve West (drummer, 1966), een Amerikaans drummer van de indierockband Pavement
 Steve West (ijshockeyer), een Canadees ijshockeyer